Плезант Гроув има више значења:
 Плезант Гроув (Мериленд)
 Плезант Гроув (Охајо)
 Плезант Гроув (Алабама)
 Плезант Гроув (Јута)